Film
 Catch Me If You Can (2002),  een Amerikaanse film uit 2002 van Steven Spielberg
 Catch Me If You Can (musical),  een musical gebaseerd op bovenstaande film
 Catch Me If You Can (1959),  een Amerikaanse film uit 1959 van Don Weis
 Catch Me If You Can (1989),  een Amerikaanse film uit 1989 van Stephen Sommers

Muziek
 Catch me if you can (Tangerine Dream),  een studioalbum van de Berlijnse elektronische muziekgroep Tangerine Dream
 Catch Me If You Can (Bashy),  een muziekalbum van de Britse rapper Bashy
 Catch Me If You Can (Ana Johnsson),  een single van de Zweedse zangeres Ana Johnsson

Wetenschap en technologie
 Catch Me If You Can (ruimtemissie), een ruimtevaartmissie van Rocket Lab uit 2022